Thenae bezeichnet mehrere Städte in der antiken Geographie:

 eine Stadt auf Kreta südwestlich des heutigen Iraklio, siehe Thenai
 eine Stadt in Byzacene in Nordafrika, siehe Thenae (Byzacena)
 Titularbistum Thenae, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum